Sampson může být:

 Sampson (kráter) – kráter na Měsíci
 Třída Sampson – třída amerických torpédoborců
 Sampson House – budova v Londýně

 příjmení
 Daz Sampson (* 1974) – britský hudebník
 Nikos Sampson (1934–2001) – kyperský novinář a politický aktivista